Königskrug bezeichnet:

 Königskrug (Braunlage) einen Ortsteil der Stadt Braunlage
 einen Ortsteil der Stadt Soltau, siehe Hötzingen